«Nostalgia» es una canción escrita e interpretada por la cantante mexicana Ximena Sariñana, incluida en su quinto álbum de estudio Amor adolescente (2021). Fue lanzada por la discográfica Warner Music México como el tercer sencillo del álbum.

Composición musical 
La letra de la canción fue compuesta por la misma cantante,  Susana Isaza, Laura Ocampo, Laura Pineda, Linda Briceño, Martha Liliana Llorente y Natalia Bautista, siendo esta la segunda canción y ocasión en donde colabora con mujeres nuevamente.

Vídeo musical 
Fue producido por Luis Iván Reyes y lanzado en el canal oficial de la cantante en YouTube el mismo día de su lanzamiento a plataformas digitales. El vídeo cuenta actualmente con más 4.5 millones de vistas en total y se muestra a la cantante cantando con una guitarra y sobre un fondo de varias fotografías de mujeres.

Lista de canciones 

 Descarga digital

 "Nostalgia" – 2:55

Historial de lanzamiento

Véase también 

 Discografía de Ximena Sariñana

Referencias

Enlaces externos 

 Letra de «Nostalgia» en Genius

Sencillos de 2020
Sencillos de pop
Canciones de 2020
Canciones de Ximena Sariñana